

Saint 
Morand peut désigner :
 Morand de Cluny (-1115), moine clunisien originaire de Rhénanie.

Patronyme 

 Alphonse Alexandre Morand (1873-1972), général de brigade français ;
 Charles Antoine Morand (1771-1835), général français ;
 Eugène Morand (1853-1930), dramaturge français ;
 Francis Morand (1915-1945), militaire, gendarme, résistant et déporté.
 Georges Morand (1930-2014), prêtre, exorciste et essayiste français ;
 Georges Morand (1900-1977), député français ; 
 Jean François Clément Morand (1726-1784), médecin français ;
 Jean-Antoine Morand (1727-1794), architecte français ;
 Joseph Morand (1757-1813), général de division français ;
 Louis Charles Auguste Morand (1826-1870), général de brigade français ;
 Paul Morand (1888-1976), fils d'Eugène, écrivain français et ambassadeur de Vichy ;
 Pierre de Morand (1701-1757), auteur dramatique français ;
 Pierre Morand du Puch de Grangeneuve (1739-1819), général de division français ;
 Pierre Morand du Puch cadet (1742-1822), général de brigade français ;
 Priscilla Morand (1993-), judokate mauricienne ;
 Raymond Ducharme Morand (1887-1952), homme politique canadien de l’Ontario
 René Pierre François Morand (1744-1813), homme politique français ;
 Sandrine Morand (1979-), curleuse française ;
 Sauveur-François Morand (1697-1773), chirurgien français.

Toponyme 

 Morand, commune française située en Indre-et-Loire ;
 Camp Morand (1939-1962), camp de travail forcé d’Afrique française du Nord à Ksar el Boukhari ;
 Morand, rivière suisse du canton de Vaud.

Entreprise 
Morand peut aussi désigner :
 Morand, distillerie située à Martigny, dans le canton du Valais, en Suisse.

Patronyme savoyard